NGC 5664 (другие обозначения — IC 4455, MCG -2-37-8, IRAS14309-1424, PGC 52033) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Весы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5664
Весы (созвездие)